El Gallo es un apodo que puede referirse a:

 Fernando Gómez "El Gallo" (1847–1897), torero español - padre de:
 Rafael Gómez "El Gallo" (1882–1960), torero español;
 José Gómez "Gallito/Joselito" (1895–1920), torero español.